Абрамов Віталій Сергійович (1974) — радянський та казахський футболіст.
 Абрамов Віталій Прокопович (1923—1992) — фахівець у галузі гусеничних машин, доктор технічних наук (1971), професор (1972).